Kombinace písmen C, A a T může mít více významů:

CAT 
 computer-aided translation, computer-assisted translation, CAT – počítačem podporovaný překlad, překlad podporovaný počítačem
  – turbulence v bezoblačném prostoru
 obchodní značka stavebních strojů prodávaných firmou Caterpillar
 Kategorie síťových kabelů, například CAT 5

cat 
 cat (z anglického ) – standardní UN*Xový program určený ke čtení souborů

Cat 
 Kocour (Červený trpaslík) (Cat) – fiktivní postava ze seriálu Červený trpaslík

Cat Island 
 Cat Island (Tasmánie) – australský ostrov
 Cat Island (Bahamy) – bahamský ostrov
 Cat Island (Massachusetts) – ostrov ve státě Massachusetts
 Cat Island (Mississippi) – ostrov ve státě Mississippi
 Cat Island (Jižní Karolína) – jeden ze Sea Islands v Jižní Karolíně
 Cat Island (Wisconsin) – ostrov ve státě Wisconsinu

Podobné názvy 
 CAD

Externí odkazy